Янош Мартинек (; род. , Будапешт, Венгрия) — венгерский пятиборец, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы.

Родился 23 мая 1965 года в Будапеште. Выступал за спортивный клуб «Гонвед». На Олимпийских Играх в Сеуле в 1988 году стал двукратным чемпионом, победив как в личном зачёте, так и в составе сборной Венгрии — в командном. На Олимпийских Играх в Атланте в 1996 году выиграл бронзу в индивидуальном первенстве.

Выигрывал мировые первенства в 1987, 1989 и 1994 годах. Чемпион Европы 1991 года.

Женат на венгерской гимнастке Беате Шторчер, участнице Олимпийских игр 1988 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Пятиборцы Венгрии
Олимпийские чемпионы по современному пятиборью
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по современному пятиборью